Esistono più persone note di nome Zé Luís:

 Luís Pereira Vaz – calciatore mozambicano, nato nel 1989
 José Luís Mendes Andrade – calciatore capoverdiano, nato nel 1991